Dobrava (gmina Izola)
 Dobrava (gmina Križevci)
 Dobrava (gmina Ormož)
 Dobrava (gmina Radeče)
 Dobrava (gmina Radlje ob Dravi)
 Dobrava (gmina Trebnje)
 Dobrava ob Krki
 Dobrava pod Rako
 Dobrava pri Konjicah
 Dobrava pri Kostanjevici
 Dobrava pri Stični
 Dobrava pri Škocjanu